27-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии
 27-я добровольческая пехотная дивизия СС «Лангемарк» (1-я фламандская)
 27-я пехотная дивизия (Болгария)
 27-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование "27-я пехотная дивизия" с 1811 по 1820 год
 Соединение, носившее наименование "27-я пехотная дивизия" с 1863 по 1918 год
 27-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 27-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)

Танковые дивизии
 27-я танковая дивизия (вермахт)
 27-я бронетанковая дивизия (США)

Кавалерийские дивизии
 27-я кавалерийская дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии
 27-я ракетная Краснознамённая дивизия